French steht für:
 French (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (3506) French, ein Asteroid, benannt nach Linda M. French, Planetenforscherin am Massachusetts Institute of Technology 
 French, medizinische Maßeinheit im englischen Sprachraum, siehe Charrière (Einheit)
 French Manicure, Art des Nageldesigns, siehe Französische Maniküre
 French Passage, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis

French ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 French (Arkansas)
 French (Minnesota)
 French (New Mexico)
 French Township

Siehe auch:
 Frensch
 Ffrench